Хауха:

 Хауха (город) — город в Перу
 Хауха, Юрий Васильевич — украинский гандболист